QLB steht für:
 Bedford QL Variante QLB, britischer Militärlaster als Fahrzeug für das 40-mm-Bofors-Geschütz, siehe Bedford QLD

QLB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Harz (für Quedlinburg)

qlb steht für:
 den Sprachcode der Sprache Quechua

QLB